Пуково — деревня в Порховском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Славковская волость».

Расположена в западной части района, в 5 км к северо-востоку от волостного центра, села Славковичи и в 34 км юго-западнее от районного центра, города Порхов. Западнее находится деревня Скрипово, восточнее — деревня Боровики.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 291 житель.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района